Riols (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Riols (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje